Rafael Marques Mariano (1983), futebolista brasileiro que atua como atacante
Rafael Marques Pinto (1983), futebolista brasileiro que atua como zagueiro
Rafael Marques (jornalista) (1971), jornalista e ativista dos direitos humanos angolano

Ver também
Rafael Márquez (1979), futebolista mexicano que atua como zagueiro
Rafael Márquez Lugo (1981), futebolista mexicano que atua como atacante

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de esportes